50th Street (straat) - straat in New York
 50th Street (Broadway-Seventh Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 50th Street (Eighth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 50th Street (West End Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat